Dla niej wszystko − amerykański dramat kryminalny z 2010 roku, w reżyserii Paula Haggisa
 Dla niej wszystko − francuski film dramatyczny z 2008 roku, w reżyserii Freda Cavayé'a